JBC est un sigle qui peut désigner :
 Journal of Biological Chemistry, une revue scientifique à comité de lecture spécialisée sur la biochimie et la biologie moléculaire ;
 JBC (où JBC est le sigle de Jean-Baptist Claes), une chaîne de magasins belge de prêt-à-porter.